Bromfield – miejscowość w Kumbrii (Anglia)
 Bromfield – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)